Hauptstraße 5 oder Hauptstrasse 5 steht für:
 Hauptstrasse 5 in der Schweiz
 Autoceļš A5, Straße in Lettland
 5-ös főút, Straße in Ungarn

Gebäudeadressen:
 Hauptstraße 5 in Adelsdorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Adelsdorf
 Hauptstraße 5 in Bad Honnef, siehe Physikzentrum Bad Honnef
 Hauptstraße 5 in Bad Wimpfen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Wimpfen
 Hauptstraße 5 in Biebelried, siehe Liste der Baudenkmäler in Biebelried
 Hauptstraße 5 in Bütthard, siehe Liste der Baudenkmäler in Bütthard
 Hauptstraße 5 in Dernbach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dernbach (Westerwald)
 Hauptstraße 5 in Domsühl, siehe Liste der Baudenkmale in Domsühl
 Hauptstraße 5 in Eibelstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Eibelstadt
 Hauptstraße 5 in Eisenstadt, siehe 
 Hauptstraße 5 in Ensdorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Ensdorf (Oberpfalz)
 Hauptstraße 5 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/H
 Hauptstraße 5 in Forchheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Forchheim
 Hauptstraße 5 in Freigericht, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Freigericht
 Hauptstraße 5 in Frickenhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Frickenhausen am Main
 Hauptstraße 5 in Gymnich, siehe Liste der Baudenkmäler in Gymnich
 Hauptstraße 5 in Hendungen, siehe Liste der Baudenkmäler in Hendungen
 Hauptstraße 5 in Kirdorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kirdorf
 Hauptstraße 5 in Klingenberg, siehe Amtsgericht Klingenberg
 Hauptstraße 5 in Kolitzheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Kolitzheim
 Hauptstraße 5 in Lauf an der Pegnitz, siehe Liste der Baudenkmäler in Lauf an der Pegnitz
 Hauptstraße 5 in Leutershausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Leutershausen
 Hauptstraße 5 in Luckau, siehe Liste der Baudenkmale in Luckau
 Hauptstraße 5 (Merkendorf)
 Hauptstraße 5 in Meineweh, siehe Liste der Kulturdenkmale in Meineweh
 Hauptstraße 5 in Neukirchen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Neukirchen/Pleiße
 Hauptstraße 5 in Neuerkirch, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neuerkirch
 Hauptstraße 5 in Oberriexingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Oberriexingen
 Hauptstraße 5 in Pechau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pechau
 Hauptstraße 5 in Pegnitz, siehe Liste der Baudenkmäler in Pegnitz
 Hauptstraße 5 in Pottenstein, siehe Liste der Baudenkmäler in Pottenstein (Oberfranken)
 Hauptstraße 5 in Scheinfeld, siehe Liste der Baudenkmäler in Scheinfeld
 Hauptstraße 5 in Sugenheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Sugenheim
 Hauptstraße 5 in Sulzdorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Sulzdorf an der Lederhecke
 Hauptstraße 5 in Titz, siehe Liste der Baudenkmäler in Titz
 Hauptstraße 5 in Volkach, siehe Fürstbischöfliche Amtskellerei (Volkach)
 Hauptstraße 5 in Weikersheim, siehe Liste der Kulturdenkmale in Weikersheim
 Hauptstraße 5 in Weißenburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Weißenburg in Bayern/Ortsteile
 Hauptstraße 5 in Windischgarsten, siehe 
 Hauptstraße 5 in Winnweiler, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Winnweiler
 Hauptstraße 5 in Wolframs-Eschenbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Wolframs-Eschenbach
 Hauptstraße 5 in Zellingen, siehe Liste der Baudenkmäler in Zellingen